Стожер може да се односи на:

 Стожер (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Стожер (Босна и Херцеговина), планина
 Стожер (Црна Гора), планина
 Хрватска реч за штаб